1871 peut faire référence à : 
 L'année 1871
 1871, film sorti en 1990.